Лез-Арті́г-де-Люсса́к, Лез-Артіґ-де-Люссак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 480 км на південний захід від Парижа, 38 км на північний схід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 401 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1010,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Лез-Артіг-де-Люссак на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лез-Артіг-де-Люссак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда